Mungo, keresztnév
 Mungo, családnév
 Szent Mungo, Kentigern 6. századi britanniai keresztény térítő szerzetes általánosan ismert neve, Glasgow védőszentje

Földrajz
 Mungo, város Angolában
 Mungo-tó, Ausztrália, Új-Dél-Wales
 Mungo Nemzeti Park, Ausztrália
 Mungo River, Kamerun
 Mungo River, Új-Zéland

Biológia
 Mungóbab (Vigna radiata) a hüvelyesek rendjébe tartozó növény
 mungó paszulybab (Phaseolus mungo) a paszulybabok (Phaseolus) közé tartozó növényfaj
 Zebramungó (Mungos mungo) emlős faj a mongúzfélék (Herpestidae) családjából